Der Suzuki Across ist ein Sport Utility Vehicle des japanischen Automobilherstellers Suzuki.

Geschichte 
Vorgestellt wurde das Fahrzeug Anfang Juli 2020. Im Herbst 2020 kam es ausschließlich in Europa in den Handel.

Hintergrund 
Das SUV basiert auf der im November 2019 vorgestellten Plug-in-Hybrid-Version des Toyota RAV4. Bereits 2017 beschlossen Toyota und Suzuki eine Partnerschaft. Neben dem Across wird zudem der Swace auf Basis des Toyota Corolla in die Modellpalette Suzukis integriert. Im Gegenzug entwickelt Suzuki für Indien und Afrika Fahrzeuge, die dann auch als Toyota vermarktet werden. So basiert der seit Juni 2019 in Indien erhältliche Toyota Glanza auf der zweiten Generation des Suzuki Baleno.

Der Across stellt mit Abstand das leistungsstärkste Modell in der europäischen Produktpalette von Suzuki dar. Auch politische Gründe werden hierfür genannt: Um den Flottenverbrauch zu senken und damit höhere Ausgleichszahlungen des Herstellers zu verhindern, eignet sich der Plug-in-Hybrid mit CO2-Emissionen in Höhe von 22 g/km nach WLTP.

Technische Daten 
Angetrieben wird das Fahrzeug von einem 2,5-Liter-Ottomotor mit 136 kW (185 PS) sowie einem Elektromotor an der Vorderachse mit 134 kW (182 PS) und einem Elektromotor an der Hinterachse mit 40 kW (54 PS). Mit diesen Motoren hat es einen elektrischen Allradantrieb. Der im Boden positionierte Lithium-Ionen-Akkumulator hat eine Kapazität von 18,1 kWh und ermöglicht eine elektrische Reichweite nach WLTP von 75 km. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 180 km/h elektronisch begrenzt.

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart 2020 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 646 Suzuki Across neu zugelassen worden. Mit 278 Einheiten war 2022 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Pkw-Modell
Sport Utility Vehicle
Kombi
Hybridelektroautomodell